Bouyei ist der Name

 einer ethnischen Minderheit in China, siehe Bouyei (Volk);
 ihrer gleichnamigen Sprache, siehe Bouyei (Sprache).